

Geografia

Croazia 
 Piedicolle – , frazione Gellegne nella regione litoraneo-montana

Italia 
 Piedicolle – frazione di Collazzone in provincia di Perugia

Slovenia 
 Piedicolle – frazione di Tolmino nel Goriziano